Le département de l'Environnement, du Climat et des Communications, en anglais  et en irlandais , est le département d'État, ou ministère, qui gère, comme son nom l'indique, l'environnement, les ressources naturelles et les  en Irlande.

Créé le , le département est sous la responsabilité du ministre de l'Environnement, du Climat et des Communications, le responsable en 2022 étant Eamon Ryan.

Histoire 
Créé le  en tant que département des pêcheries, le ministère a été renommé et a changé de périmètre de compétences à de nombreuses reprises :

Liste des dirigeants

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Gouvernement de l'Irlande

Liens externes 

Environnement
Organisme fondé en 1921
Administration des télécommunications